Henryk Marcinkowski – architetto polacco
 Jarosław Marcinkowski – ex cestista polacco
 JT Marcinkowski – calciatore statunitense, portiere
 Zenon Marcinkowski – militare polacco
 Władysław Marcinkowski – scultore polacco